een stroming in de westerse cultuur, zie Romantiek (stroming);
 een bepaald soort liefde, zie Verliefdheid;
 Romantiek (stemming), een gemoedstoestand.

Vernoemd
 Romantische liefde (hoorspel)